Това е списък с епизоди на сериала Джесика Джоунс.

Общ преглед

Епизоди

Сезон 1 (2015)

Сезон 2 (2018)

Сезон 3 (2019) 

Списъци с епизоди на научнофантастични сериали
Сериали от Киновселената на Марвел